Tindal ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Tindal-Carill-Worsley (1908–1996), britischer Offizier der Luftstreitkräfte
 Matthew Tindal (1657–1733), Vertreter des Deismus in England

Sonstiges:
 Tindal Bluff, Kliff an der Foyn-Küste, Grahamland, Antarktika